Coffee County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Coffee County (Alabama)
 Coffee County (Georgia)
 Coffee County (Tennessee)